Bresse (provincie), een streek en voormalige provincie in Frankrijk
Bresse (kip), een kippenras uit de Bresse-streek
Bleu de Bresse, een kaas uit de Bresse-streek
Bresse-sur-Grosne, een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire
La Bresse, een gemeente in het Franse departement Vosges
Jacques Antoine Charles Bresse, een Frans ingenieur in de mechanica